Protzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Protzmann (* 1935), deutscher Kunsthistoriker und Archäologe
 Henning Protzmann (* 1946), deutscher Bassist und Rockmusiker
 Mattias Protzmann (* 1973), deutscher Internet-Unternehmer und Business-Angel